Beul ist der Name folgender Orte:

 Beul (Bad Neuenahr), Ortsteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Landkreis Ahrweiler
 Beul (Herscheid), Ortsteil von Herscheid im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Beul (Landkreis Altenkirchen), Ortsteil sowohl von Busenhausen als auch von Heupelzen, Landkreis Altenkirchen
 Beu (Mureș) (dt. Beul), Gemeinde in Miercurea Nirajului (dt. Sereda), Kreis Mureș, Transsilvanien, Rumänien

Beul ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Beul (1915–2010), Schweizer Liederkomponist
 Frans De Beul (1849–1919), belgischer Tier- und Genremaler
 Marius Beul (1849–1914), Schweizer Kunstmaler
 Hermann Beul (1878–1918), Schweizer Kunstmaler

Siehe auch:
 Hügel, als veraltete Bezeichnung
 Beuel
 Boil
 Boyle